65 – rok
 65 p.n.e.
 65 (liczba)